

Cinema 
 Bad Girl – film del 1931 diretto da Frank Borzage
 Bad Girl – film del 1991 diretto da Mauro Gia Samonte
 Bad Girl – film del 2016 diretto da Fin Edquist

Musica 
 Bad Girl – singolo di La Toya Jackson del 1989
 Bad Girl – album di La Toya Jackson del 1990
 Bad Girl – singolo di Madonna
 Bad Girl – singolo delle Danity Kane
 Bad Girl – singolo di Britney Spears

Pagine correlate 
 Bad Girls